Hildegárd, germán eredetű női név

Személyek
 Hildegard (Vinzgau), Nagy Károly harmadik felesége
 Szent Hildegard, német misztikus

Egyéb
 898 Hildegard, aszteroida